Bondarenko je priimek več oseb:
 Ingatij Aleksandrovič Bondarenko, sovjetski general
 Peter Pavlovič Bondarenko-Ivanicki, sovjetski general
 Olga Bondarenko